Na Białorusi
 Ramanawiczy – wieś w obwodzie homelskim, w rejonie homelskim, w sielsowiecie Ułukauje
 Ramanawiczy – agromiasteczko w obwodzie mohylewskim, w rejonie mohylewskim, w sielsowiecie Kadzina
 Ramanawiczy – przystanek kolejowy w miejscowości Homel, w obwodzie homelskim